Лос Кортес има више значења:

 Лос Кортес (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кортес (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Кортес (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику